Marano peut désigner:

 Marano, cours d'eau qui s’étend à Saint-Marin et dans la province de Rimini, en Italie ;
 Lagune de Marano, lagune de la mer Adriatique ;
 Marano di Napoli, ville italienne de la ville métropolitaine de Naples, dans la région Campanie, en Italie méridionale ;
 Marano di Valpolicella, commune italienne de la province de Vérone dans la région Vénétie en Italie ;
 Marano Equo, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale, dans la région Latium, en Italie centrale ;
 Marano Lagunare, commune italienne de la province d'Udine, dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Marano Marchesato, commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie ;
 Marano Principato, commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie ;
 Marano sul Panaro, commune italienne de la province de Modène en Émilie-Romagne ;
 Marano Ticino, commune italienne de la province de Novare dans la région Piémont en Italie ;
 Marano Vicentino, commune italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie en Italie ;